EIP ist die Abkürzung für:

 École d’ingénieurs de Purpan, eine französische Hochschule
 Eesti Iseseisvuspartei, die Estnische Unabhängigkeitspartei
 Enterprise Integration Patterns, ein Standardwerk über Entwurfsmuster in der Softwaretechnik, siehe Entwurfsmuster #Liste von Mustern
 EtherNet/IP (EtherNet Industrial Protocol), ein Echtzeit-Ethernet-Protokoll in der Automatisierungstechnik  
 Excellence in Production, ein deutscher Werkzeugbau-Wettbewerb, siehe Werkzeugbau des Jahres
 Express InterCity Premium, eine Zuggattung in Polen
 Extended Instruction Pointer, ein 32-Bit Programmzähler in Computerprozessoren, siehe Register (Computer) #Spezialregister
Siehe auch:
 EIP-Agri 

Abkürzung